Il doppio del torneo di tennis Enugu Challenger 1987, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jorge Lozano e Tim Pawsat che hanno battuto in finale Jeremy Bates e Stanislav Birner 6-1, 1-6, 6-2.

Teste di serie 

 Jeremy Bates /  Stanislav Birner (finale)
 Jorge Lozano /  Tim Pawsat (Campioni)

 Rill Baxter /  Brett Dickinson (quarti di finale)
 Jean-Marc Piacentile /  Éric Winogradsky (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Enugu Challenger 1987